Мовсися́н или Мовсеся́н () — армянская фамилия, происходящая от имени Мовсес (Моисей).

Известные носители:

  (1905—1967) — армянский педагог
 Мовсисян, Александр Минасович (известен под фамилией Ширванзаде; 1858—1935) — армянский, советский писатель и драматург
 Мовсесян, Алла Арменовна — доктор биологических наук
 Мовсесьян, Андрей Николаевич (род. 1975) — армянский футболист
  (род. 1988) — армянская теннисистка
 Мовсисян, Аракел Абрамович (род. 1966) — армянский депутат
 Мовсесян, Арам Мелистович (род. 1963) — российский продюсер
  (род. 1966) — сербский политик
 Мовсисян, Армен Хикарович (1962—2015) — армянский государственный деятель, министр энергетики Армении (2001—2014)
  — американский скрипач
  (род. 1964) — армянский композитор
  (род. 1950) — армянский востоковед
  (1970—2020) — армянский историк
 
  (род. 1951) — советский, армянский актёр
 Мовсесян, Ашот Амвросьевич (род. 1949) — советский, армянский оператор
 Мовсисян, Ваагн Владимирович (1961—2008) — армянский государственный деятель
  (1935—1988) — армянский советский драматург
 Мовсесян, Виктория (род. 1972) — американская хоккеистка
 Мовсесян, Владимир Мигранович (1933—2014) — советский, армянский политический и партийный деятель
  (род. 1930) — армянский писатель
 
 Мовсесян, Гегард (Мусаси, Гегард) (род. 1985) — нидерландский боец смешанных единоборств
  (род. 1953) — армянский режиссёр
  — иранский музыкант, глава хора Тегеранского симфонического оркестра
  (1899—1973) — армянский химик
 Мовсисян, Жирайр (род. 1948) — армянский фотограф
  (1926—2007) — армянский, советский актёр
 Мовсесян, Заре Григорьевич (1900—1977) — советский армянский медик
  (настоящее имя Зарзанд Мовсесович Мовсисян, 1912—1984) — армянский прозаик, драматург
 Мовсесян, Иусик (1853—1924) — армянский священник, архиепископ ААЦ (с 1907)
 Мовсесян, Карен Арутюнович (род. 1978) — российский оперный певец, баритон
 Мовсисян, Карен Эмильевич (род. 1963) — армянский шахматист
 Мовсисян, Карине (род. 1975) — армянская эстрадная певица
  (род. 1928) — французская кларнетистка
  (род. 1933) — армянский учёный
  (1943—1995) — армянский физик
 Мовсисян, Лилит (род. 1989) — армянская кинорежиссёр, сценарист
  (род. 1990) — актриса
 Мовсесян, Мелист Егишевич (1929—2010) — советский, армянский физик
  — армянская оперная певица
 Мовсисян, Месроп Левонович (род. 1950) — советский, армянский журналист
  (в миру — Камо Мовсесян, род. 1964) — глава епархии Юга России ААЦ с 2000
 Мовсисян, Мушег Абраамович (1956—2004) — армянский политический и военный деятель
 Мовсисян, Наира (род. 1977) — армянская шахматистка, гроссмейстер среди женщин
  (род. 1968) — армянский политик
  (ум. 1860) — Иерусалимский патриарх Армянской апостольской церкви (1850—1860)
 Мовсесян, Оганес (род. 1960) — советский и армянский футболист
 Мовсесян, Рафаел Акопович (1925—2002) — советский, армянский учёный
 Мовсесян, Рафаэль Микаелович (род. 1987) — российский поэт и прозаик
 Мовсисян, Роланд Пайлакович (род. 1925) — начальник производственного участка «Армэлектромаш», Герой Социалистического Труда
 Мовсесян, Рубен Рудольфович (род. 1968) — российский кардиохирург
  (род. 1936) — советский, российский кардиохирург
  (1867—1939) — армянский этнограф, литератор, педагог
  (1994—2014) — армянский военный НКР
 Мовсесян, Саркис Артюшевич (род. 1984) — армянский футболист
  (1932—1979) — советский, армянский учёный
 
  (род. 1923) — армянский советский редактор, журналист
 Мовсесян, Сурен Амбарцумович (1911—1982) — армянский советский инженер-геолог, государственный деятель
  (1902—1986) — армянский ветеринар, доктор сельскохозяйственных наук
  (род. 1952) — армянский историк
 Мовсесян, Франко — сценарист, продюсер
  (род. 1992) — российский футболист
 Мовсесян (Кочеткова), Юлия (род. 1981) — российская и словацкая шахматистка
 Мовсисян, Юра Сергеевич (род. 1987) — армянский футболист
  (1929—1994) — армянский экономист

  (род. 1959) — французский архитектор.
 Мосесян, Сидней Эдди (Сид Хэйг, 1939—2019) — американский актёр и продюсер.